Алексей Алексеевич Колокольцев (род. 3 декабря 1962, Анжеро-Судженск) — советский тяжелоатлет, чемпион СССР (1987), призёр чемпионата мира (1986). Мастер спорта СССР международного класса (1986).

Биография 
Алексей Колокольцев родился 3 декабря 1962 года в Анжеро-Судженске. Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 14 лет у Виталия Елькина. В 1982 году переехал в Кемерово, где продолжил тренироваться под руководством Владимира Лепилина.

С середины 1980-х годов входил в число ведущих советских атлетов наилегчайшего веса. В 1985 и 1986 годах был серебряным призёром чемпионатов СССР. В 1986 году вошёл в состав сборной страны на чемпионате мира в Софии и выиграл бронзовую медаль этих соревнований. В 1987 году становился чемпионом СССР.

В 1992 году завершил свою спортивную карьеру. В дальнейшем занялся предпринимательской деятельностью.

Ссылки 
 Результаты Алексея Колокольцева на сайте Lift Up
 Биография на сайте RIOPRESS.RU

Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса